Céside est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Céside est un prénom masculin, traduction française du prénom italien Cesidio (Cæsidius en latin, dérivé de cæsius signifiant vert-azur, en référence à la couleur des yeux).

Céside peut être aussi un patronyme.

Saint(s) et bienheureux 
 Céside (Cæsidius) de Trasacco (mort en 235 ou 237), martyr sous la persécution de Maximin le Thrace, avec saint Placide (Placidus) et saint Eutyche (Eutychus).
 Céside Giacomantonio  (°1873 - † 1900), ou Cesidio Giacomantonio, né en Italie, fut ordonné prêtre franciscain en 1897. Il périt à Henghow, dans la province du Hunan, en Chine, brûlé vif pendant la révolte des Boxers. Canonisé par Jean-Paul II le , il est honoré le 4 juillet.

Sources et références